«Радиоприбор» — название ряда советских промышленных предприятий:

Радиоприбор (завод, Владивосток)
Радиоприбор (завод, Запорожье)
Радиоприбор (завод, Киев)
Радиоприбор (завод, Ленинград)
Радиоприбор (завод, Москва)